
Molekulska formula -{C17H17N}- se može odnositi na:

 Aporfin
 Azapetin